Чемпионат СССР 1981 года во второй лиге проходил в девяти зонах. Лучший клуба каждой зоны попадал в финальный турнир, где по три клуба в трёх группах разыгрывали по одной путёвке в первую лигу.

Лучший бомбардир: Александр Козловских («Динамо» Киров, 2 зона) — 38 голов.

Зональный турнир

1 зона 
Лучшие бомбардиры:
 Анатолий Ильин («Текстильщик») — 22 гола.
 Юрий Бондарев («Балтика») — 20 голов.

2 зона 
Лучший бомбардир: Александр Козловских («Динамо» Киров) — 38 голов.

3 зона

4 зона

5 зона 

В рамках первенства зоны определялся чемпион Украинской ССР.

6 зона

7 зона

8 зона 
На первом этапе все клубы в четыре круга определили группу лидеров и группу аутсайдеров. На втором этапе клубы в группах разыграли двухкруговые турниры за 1 — 4 и 5 — 9 места (очки, набранные на первом этапе также учитывались).

I этап

Турнир за 1 — 4 места

Турнир за 5 — 9 места

9 зона 
На первом этапе все клубы в два круга определили группу лидеров и группу аутсайдеров. На втором этапе клубы в группах разыграли двухкруговые турниры за 1 — 8 и 9 — 16 места (очки, набранные на первом этапе также учитывались).

I этап

Турнир за 1 — 8 места

Турнир за 9 — 16 места

Финальный турнир

Финал I

Финал II

Финал III

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru
 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.

Чемпионат СССР по футболу 1981
1981